Атала има више значења:
 Округ Атала (Мисисипи), је округ у америчкој савезној држави Мисисипи
 Атала (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Атала (Мађарска)